El término Grazhdanski  puede referirse a:

Grazhdanski (Adiguesia), localidad de la república de Adiguesia, en Rusia.
Grazhdanski (Cheliábinsk), localidad de la óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Grazhdanski (Krasnodar), localidad de la krai de Krasnodar, en Rusia.
Grazhdanski (Oriol), localidad de la óblast de Oriol, en Rusia.
Grazhdanski (Samara), localidad de la óblast de Samara, en Rusia.